Le terme ligne 113 est utilisé pour désigner un grand nombre de lignes de transports en commun :

Voies ferrées 
 Ligne 113 des chemins de fer belges
 Ligne 113 des chemins de fer slovaque

Voir aussi 
  

113